Chiesa dei Santi Maria e Marco a Lusiana Conco
Chiesa dei Santi Maria e Marco a Reichenau